Mozartstraße 10 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Mozartstraße 10 (Bad Reichenhall), Baudenkmal in Bad Reichenhall
 Mozartstraße 10 (Berlin), Kulturdenkmal in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lankwitz
 Kreishaus (Bonn) (Mozartstraße 4–10), Baudenkmal in Bonn
 Mozartstraße 10 (Herne-Wanne), Baudenkmal in Herne-Wanne, siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Wanne
 Mozartstraße 10/12 (Kirchheimbolanden), Kulturdenkmal in Kirchheimbolanden, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kirchheimbolanden
 Mozartstraße 10 (Leipzig), Kulturdenkmal in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Süd
 Mozartstraße 10 (Mönchengladbach), Baudenkmal in Mönchengladbach
 Mozartstraße 10 (Plauen), Kulturdenkmal in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Reißiger Vorstadt (Plauen)